Sinningen ist der Name von

 Sinningen (Emsdetten), Ortsteil von Emsdetten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Sinningen (Saerbeck), Ortsteil von Saerbeck, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Sinningen (Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sinning